Екатерина Барятинская:
 Барятинская, Екатерина Александровна (Юрьевская; 1878—1959) — светлейшая княжна, певица, состоявшая в браках с князем А. В. Барятинским и князем С. П. Оболенским.
 Барятинская, Екатерина Петровна (Екатерина Голштейн-Бекская; 1750—1811) — принцесса Зондербургского дома, супруга князя И. С. Барятинского, статс-дама и кавалерственная дама русского императорского двора. 
 Барятинская, Екатерина Фёдоровна (в браке Долгорукова; 1769—1849) — статс-дама, кавалерственная дама, жена генерал-поручика Василия Васильевича Долгорукова, петербургская знакомая Пушкина.